Twenty-Third Air Force (23rd Air Force) steht für folgende Luftflotten der US Air Force:

 Twenty-Third Air Force (1983–1990), Vorläufer des Air Force Special Operations Command
 Twenty-Third Air Force (2008–2013), unterstand dem Air Force Special Operations Command